Santa Clara River steht für Flüsse:
 Santa Clara River (Kalifornien)
 Santa Clara River (Utah)
 Santa Clara River (Mexiko)